Sainte-Julie puede referirse a: 

 Sainte-Julie, ciudad de Quebec (Canadá).

 Sainte-Julie, comuna de Ain (Francia).